Пикардо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пикардо, Роберт (род. 1953) — американский актёр.
 Пикардо, Фабиан (род. 1972) — гибралтарский политический деятель, барристер.